René Mesnard, né le 20 janvier 1905 à Surgères et mort le 19 janvier 1984 à Rochefort. Il est un général d'armée et auteur régionaliste.

Biographie 
Son père est un militaire mort pour la France au cours de la Grande Guerre. Il rejoint alors l'école militaire de Saint-Cyr, après quoi il est nommé instructeur au sein de l'ENSOA. Il intègre l'école supérieure de guerre et participe à la bataille de France. Toutefois il est démobilisé après l'armistice, il intègre alors un bataillon de FFI dans le Cher, en tant que commandant. 

Il est affecté au sein de l'OTAN ainsi qu'en Algérie. Toutefois après sa nomination en tant que général d'armée, il atteint l'âge de la retraite, il décide alors d'entamer une carrière littéraire. 

En 1970, le général Mesnard rejoint l'Académie de Saintonge et est élu directeur de 1974 à 1982.

Notes et références

Liens externes

Naissance en 1905
Naissance à Surgères
Décès en 1984
Décès à Rochefort (Charente-Maritime)
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Général français du XXe siècle
Résistant français